Иван Пожарский:
 Пожарский, Иван Алексеевич (1905—1938) — участник боёв у озера Хасан, Герой Советского Союза.
 Пожарский, Иван Дмитриевич (ум. 1668) — русский государственный и военный деятель, стольник и окольничий.